Mare de Déu del Roser, advocació mariana
 Pintura:
 Mare de Déu del Roser (Murillo), pintura a l'oli de Bartolomé Esteban Murillo
 Toponímia:
 Mare de Déu del Roser de Baro, capella de Soriguera (Pallars Sobirà)
 Capella de la Mare de Déu del Roser, diversos indrets
 Mare de Déu del Roser de Casa Amill, església del poble de Bonestarre, a la comarca del Pallars Sobirà 
 Capella de la Mare de Déu del Roser, diversos indrets
 Mare de Déu del Roser de Cortscastell, església del poble de Cortscastell 
 Mare de Déu del Roser de Lliterà, església de Lliterà (Viacamp i Lliterà, Aragó)
 Mare de Déu del Roser de Peracalç, església del poble de Peracalç (Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
 Mare de Déu del Roser de Puigmaçana, església de Puigmaçana (Castell de Mur, Pallars Jussà)
 Mare de Déu del Roser de Pujol, església del poble de Pujol (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
 Mare de Déu del Roser de Vallmoll, ermita del municipi de Vallmoll (Alt Camp)
 Mare de Déu del Roser o Mare de Déu de Corçà